Четвёртая гугенотская война (1572—1573 годы) — вооружённый конфликт между французскими протестантами (гугенотами) и католиками, ставший четвёртой из восьми религиозных войн. Войсками католиков так же, как и ранее, командовал брат короля герцог Анжуйский (в будущем — король Генрих III); у гугенотов какого-либо заметного лидера не было. Католическая партия пыталась закрепить в этой войне успех Варфоломеевской ночи, когда многие гугеноты, включая вождей, были либо убиты, либо принуждены к переходу в католичество. Протестанты же засели в крепостях и упорной обороной вынудили противника в очередной раз пойти на уступки.

Истоки конфликта 
Сближение между двумя противоборствующими лагерями, происходившее в 1570—1572 годах, получило трагическое завершение во время ночи святого Варфоломея (24 августа 1572 года). После резни гугенотов в Париже аналогичные погромы меньшего масштабы происходили и в других городах королевства — в Руане, Бурже, Лионе, Тулузе и др. Но о полном уничтожении протестантизма во Франции не могло быть и речи. Многие города оставались под контролем гугенотов, в первую очередь — Ла-Рошель, приготовившаяся к обороне и возобновившая переговоры с Англией о союзе. Её нежелание подчиняться короне и стало поводом к началу открытой войны.

Военные действия 
Особенностью конфликта стало фактическое отсутствие полевых боевых действий и сражений. Война свелась главным образом к двум осадам — Ла-Рошели и Сансерра. Ла-Рошель католическая армия под командованием герцога Анжуйского осадила в ноябре 1572 года, и до июня гугеноты отбивали все штурмы, несмотря на вынужденный уход английского флота и голод. Как и во время предыдущих войн, у короны не хватало ресурсов на долгую войну. К тому же герцог Анжуйский был избран королём Речи Посполитой, где существовала очень сильная протестантская партия, и его представитель гарантировал полякам не только терпимость кандидата в религиозных вопросах, но и его уход от Ла-Рошели сразу после избрания.

24 июня 1573 года был заключён Ла-Рошельский мир, по которому гугеноты получали право отправлять свой культ в Ла-Рошели, Ниме и Монтобане, им возвращались отобранные ранее имения и должности.

В художественной литературе 
Отдельные эпизоды Четвёртой гугенотской войны изображены в романах Мериме «Хроника царствования Карла IX» и Генриха Манна «Молодые годы короля Генриха IV».

Источники 
 С. Балакин. Генрих IV. М., 2011. С. 98—99.
 Л. Фрида. Екатерина Медичи. Итальянская волчица на французском троне. М., 2012. С. 398—402.
 Эрланже. Генрих III. М., 2002. С. 141—149

Гугенотские войны
Войны XVI века
1572 год
1573 год